Ладижин — місто обласного значення у Гайсинському районі Вінницької області
 Ладижин —  залізнична станція Шевченківської дирекції Одеської залізниці